Battaglia navale – battaglia combattuta su uno specchio d'acqua
 Battaglia navale – gioco di carta e matita
 Battaglia navale – singolo di Lorenzo Fragola del 2018
 Naumachia – nell'antica Roma, spettacolo rappresentante una battaglia navale